Plaats in Indonesië
 Sirnarasa (Cikakak), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sirnarasa (Tanjungsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java